(1968-), évêque américain,
  (1939-), prête et écrivain américain,
  (1847-1931), militaire américain,
 Fred S. Cozzens (1846-1928, peintre américain,
  (1818-1869, humoriste américain,
 James Gould Cozzens (1903-1978), écrivain américain,
  (19??-), historien américain, 
  (1811-1876), homme politique américain.

Patronyme anglais